Cuxi steht für:

 Werbefigur für Cuxhaven, siehe Jan Cux

Cuxi ist der Familienname von:

 Lisandro Cuxi (* 1999), französischer Popsänger